Джон Кеннеди:
 Кеннеди, Джон Герделл (1900—1971) — американский гребной рулевой.
 Кеннеди, Джон (род. 1983) — шотландский футболист и тренер.
 Кеннеди, Джон Нили (род. 1951) — американский политический деятель, младший сенатор.
 Кеннеди, Джон Пендлтон (1795—1870) — североамериканский политический деятель и писатель.

 Джон Кеннеди (Джон Кеннеди Батиста ди Соза; род. 2002) — бразильский футболист. Кеннеди, Джон Фицджералд (1917—1963) — 35-й президент США (1961—1963).
 Кеннеди, Джон Фицджеральд (младший) (1960—1999) — американский журналист и адвокат, сын Джона и Жаклин Кеннеди.